

Patronyme
 Claude Devic, (1670-1734), était un savant et moine bénédictin français.
 Émilien Devic, (1888-1944), était un footballeur français.
 Eugène Devic, (1858-1930), est un médecin neurologue français. 
 Louis Marcel Devic (1832- 1888) est un orientaliste français.
 Marko Dević, (1983- ), est un joueur de football ukrainien d'origine serbe.
 Vukašin Dević, (1984- ), est un footballeur serbe.

Toponyme
 Le monastère de Devič, est un monastère orthodoxe serbe situé au Kosovo.

Homonymie
Homonymie de patronyme